O Ministério do Ambiente foi um departamento do governo português responsável pelas questões ambientais.

Ministros

Ver também 
 Lista de ministros com a pasta do Ambiente

Ambiente